Matthew Samoskevich (né le  à Sandy Hook dans l'État du Connecticut est un joueur américain de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier droit.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2018-2019 || Steel de Chicago || USHL ||2 ||0 ||2 ||2 ||0 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2019-2020 || Steel de Chicago || USHL ||47 ||13 ||21 ||34 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Steel de Chicago || USHL ||36 ||13 ||24 ||37 ||27 ||8 ||1 ||9 ||10 ||4
|-
| 2021-2022 || Wolverines du Michigan || NCAA ||40 ||10 ||19 ||29 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en novembre 2002
Naissance dans le comté de Fairfield (Connecticut)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan